Oreaster är ett släkte av sjöstjärnor. Oreaster ingår i familjen Oreasteridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sjöstjärnor
Oreaster